

Sigla 
 Heart Rate Variability – variabilità della frequenza cardiaca

Codici 
 hrv – codice ISO 639-3 della lingua croata
 HRV – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Croazia

Altro 
 Honda HR-V – automobile della Honda